Die Saison 2005/06 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die dreißigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde der TSV Spandau Berlin, der auf den Aufstieg verzichtete und sich zurückzog. Dafür stieg WiWa Hamburg auf. Absteiger waren BTS Bremen-Neustadt und SVF Neustadt-Glewe.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 Alemannia Aachen
 VC Olympia Berlin
 TSV Spandau Berlin
 BTS Bremen-Neustadt
 SCU Emlichheim
 VC Essen-Borbeck
 WiWa Hamburg
 USC Münster II
 SVF Neustadt-Glewe
 1. VC Parchim
 SC Potsdam
 Warendorfer SU

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister wurde der SV Lohhof, der allerdings auf sein Aufstiegsrecht in die 1. Bundesliga verzichtete. Absteigen mussten der FTSV Straubing, der VC Gotha und der USC Freiburg.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende vierzehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:

 TG Biberach
 Fighting Kangaroos Chemnitz
 VC Olympia Dresden
 SWE Volley-Team
 USC Freiburg
 VC Gotha
 TV Hülzweiler
 SV Lohhof
 VfL Nürnberg
 VC Olympia Rhein-Neckar
 SV Sinsheim
 TSV Sonthofen
 FTSV Straubing
 TSV Allianz Stuttgart

Das Juniorinnen-Teams VCO Dresden und VCO Rhein-Neckar hatten ein Sonderspielrecht.

Tabelle

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv

2005 06
Volleyballsaison 2005/06